Flathead o bitterroot salish, grup de natius americans parlants de salish 
 reserva índia Flathead, situada a l'oest de Montana al marge del riu Flathead, llar de les tribus bitterroot salish, kootenai, i pend d'oreilles
 Flathead o Tribus Confederades Salish i Kootenai, organització política i administrativa
 Flathead o motor SV, tipus de motor de combustió